Den Namen Republikanische Garde tragen oder trugen verschiedene Einheiten:
 die Republikanische Garde Frankreichs
 die Republikanische Garde des Jemen
 die Brigade der Republikanischen Garde in der Libanesischen Republik
 die ehemalige Republikanische Garde der irakischen Präsidenten bis Saddam Hussein
 die Republikanische Garde Syriens
 die Republikanische Garde des Tschad
 die Republikanische Garde der Elfenbeinküste